Ramali ist der Name von

 Pascal Ramali (* 1986), deutscher Duathlet und Triathlet, der früher im Inline-Speedskating aktiv war.
 Etienne Ramali (* 1989), deutscher Speedskater
 Wādī Z̧ill ar Ramālī, Wadi im Westjordanland